Nederlandse personen
 Antonius Joannes van Schaik (1832-1882), componist
 Joannes Anthonius Stefanus van Schaik (1862-1927), geestelijke en componist en zoon van bovenstaande
 Bastiaan van Schaik (1969), stylist
 D.C. van Schaïk (1888- 1972), elektrotechnisch ingenieur en geoloog
 Esther van Schaik, JA21-politica
 Josef van Schaik (1882-1962), KVP-politicus, vicepremier van kabinet Drees I
 Rudolf van Schaik (1881-1924), operazanger
 Steef van Schaik (1888-1968), KVP-politicus
 Wilco van Schaik (1967), directeur van profvoetbalclub NEC 
 Willem van Schaik (1874-1938), kunstschilder